41. breddegrad kan henvise til:

 41. nordlige breddekreds
 41. sydlige breddekreds